Зангезу́р ():

 Зангезур — историческая область, расположенная на юго-востоке Армении, на склонах Зангезурского хребта.
 «Зангезур» — армянский футбольный клуб из города Горис, существовавший в 1982—1997 гг.
 «Зангезур» — художественный фильм 1938 года, реж. А. И. Бек-Назаров, музыка А. И. Хачатуряна.
«Зангезур» —  спасательное судно Черноморского флота.

См. также 
 Зангезурский район — административный район в Армянской ССР.